SSN är en förkortning och kan syfta på:

Stridsskola Nord, en tidigare officershögskola inom Försvarsmakten.
En amerikansk klassificering för jaktubåtar med kärnreaktordrift, (läs atomubåt). SS står för ubåt och N för kärnkraft.
En NATO-beteckning, SS-N-x, på sovjetiska och senare ryska sjömålsrobotar Surface-to-Surface Naval, där x står för ett ordningsnummer, till exempel SS-N-2 Styx.